Билибин (Билибина) — русская фамилия, известная с XVI века. Известные носители:
 
 Билибин, Виктор Викторович (1869—1908) — русский писатель-юморист.
 Билибин, Георгий Алексеевич (1892 — ?) — участник революционного движения, в 1921—1922 председатель Калужского уисполкома.
 Билибин, Дмитрий Петрович (род. 1937) — российский учёный, ректор РУДН (2004—2005, и. о. ректора в 1998—2004).
 
 Билибин, Игорь Дмитриевич (1930—2009) — художник-график, акварелист, архитектор, прикладник. Автор монумента Советской Армии в Пскове и военного мемориала в крепости-музее «Орешек»
 Билибин, Кузьма Яковлевич (1908—1937) — Герой Советского Союза.
 Билибин, Николай Иванович (1846—1914) — русский педагог-математик, автор учебников. 
 Билибин, Юрий Александрович (1901—1952) — геолог, член-корреспондент АН СССР, лауреат Сталинской премии.

Двойная фамилия
 Чемберс-Билибина, Мария Яковлевна (1874—1962) — русский и английский график, иллюстратор детской книги.

Литературный персонаж
 Билибин, знакомый Андрея Болконского, герой произведения Льва Николаевича Толстого «Война и мир».

Примечания